Okręty US Navy o nazwie USS  "Charlotte":
 Pierwszy  był konfederackim szkunerem przechwyconym przez siły federalne w 1862 i używany do 1867.
 Drugi  był krążownikiem pancernym "North Carolina", przemianowanym w 1920, rok przed wycofaniem ze służby.
 Trzeci  był fregatą patrolową. Używany przez USCG w czasie II wojny światowej.
 Czwarty  jest okrętem podwodnym typu Los Angeles. Wszedł do służby w 1994.

Charlotte